Con el nombre de Unión General de Trabajadores se conocen las siguientes centrales sindicales:

 La Unión General de Trabajadores de España, la central sindical de orientación socialista;
 La Unión General de Trabajadores de Argentina, una central sindical de tendencia socialista activa a comienzos del siglo XX; 
 La Unión General de Trabajadores del Ecuador creada en 1982 .
 La Unión General de Trabajadores de Portugal; o
 La União Geral de Trabalhadores (Brasil).